Sennikow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Sennikow (* 1972), russischer Botaniker
 Dmitri Alexandrowitsch Sennikow (* 1976), russischer Fußballspieler
 Jewgeni Sennikow (* 1974), russischer Freestyle-Skier